Astholz steht für:
 Ast, in der Forsttechnik

Orte:
 Astholz (Gemeinden Strass im Zillertal, Schlitters), Ort in den Gemeinden Strass im Zillertal und Schlitters, Bezirk Schwaz, Tirol

Astholz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Astholz junior (unbek.), Anfang des 20. Jahrhunderts Verleger von Ansichtskarten
 Hildegard Urner-Astholz (1905–2001), Schweizer Kunsthistorikerin und Autorin